SGA kan syfta på:

 SGA Fastigheter – ett fastighetsbolag som ägs av Stockholms kommun
 SGA – en förening för låtskrivare i USA, se Songwriters Guild of America